Parafia St. Helena (Luizjana) – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia St. Helena (Hobbs) – parafia rzymskokatolicka w Hobbs w stanie Nowy Meksyk
 Parafia St. Helena (Filadelfia) – parafia rzymskokatolicka w Filadelfii w stanie Pensylwania
 Parafia St. Helena (West Hartford) – parafia rzymskokatolicka w West Hartford w stanie Connecticut